Le tournoi de tennis de Suède 2009 est un tournoi sur terre battue se déroulant du 13 au 19 juillet .

Faits marquants 
 Robin Söderling est le  suédois à atteindre la finale depuis Magnus Norman et Andreas Vinciguerra, lors de l'édition 2000. En remportant le titre, il obtient le meilleur classement de sa carrière à l'ATP, en dépassant Nikolay Davydenko et se plaçant .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2009
Sport en Suède en 2009
Tennis en juillet 2009